Die Firma heiratet steht für:

 Die Firma heiratet (1914), deutscher Stummfilm von Carl Wilhelm
 Die Firma heiratet (1931), deutsches Tonfilm-Remake von Carl Wilhelm